Базовая линия (дизайн шрифта)